Дрозды — род птиц семейства дроздовых отряда воробьиных
 Дрозды («Вы слыхали, как поют дрозды…») — советская популярная песня
 Дрозды — водохранилище на территории Минска
 Дрозды — концентрационный лагерь вблизи Минска в 1941 г.
 «Дрозды» — прозвание военнослужащих Дроздовских частей Добровольческой армии, ВСЮР и Русской армии в Крыму

Населённые пункты

Белоруссия 
 Дрозды — деревня, Барановичский район, Брестская область
 Дрозды — агрогородок, Бешенковичский район, Витебская область
 Дрозды — деревня, Витебский район, Витебская область
 Дрозды — деревня, Лиозненский район, Витебская область
 Дрозды — хутор, Миорский район, Витебская область
 Дрозды — бывшая деревня Минской области, включённая в состав Минска.
 Дрозды — деревня, Полоцкий район, Витебская область
 Дрозды — деревня, Поставский район, Витебская область
 Дрозды — деревня, Чашникский район, Витебская область
 Дрозды — деревня, Мозырский район, Гомельская область
 Дрозды — деревня, Столбцовский район, Минская область
 Дрозды — деревня, Круглянский район, Могилёвская область

Россия 
 Дрозды —  деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.
 Дрозды — деревня в Усвятском районе Псковской области.
 Дрозды — деревня в Смоленской области
 Дрозды — деревня в Обоянском районе Курской области

Украина 
Дрозды — село в Покровском районе Днепропетровской области
 Дрозды — село в Белоцерковском районе Киевской области

См. также 
 Дрозд (значения)